Соревнования по борьбе в рамках летней Универсиады 2013 проходили с 11 по 16 июля в Казани во дворце единоборств «Ак Барс».

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Женская борьба

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 2013 Summer Universiade — Wrestling

Соревнования на летней Универсиаде 2013
2013 год в борьбе
Международные соревнования по борьбе в России
Борьба на летних Универсиадах